KPI steht als Abkürzung für:

 Kauno politechnikos institutas, siehe Technische Universität Kaunas #Polytechnisches Institut Kaunas
 Key-Performance-Indicator, eine Leistungskennzahl in der Betriebswirtschaft
 Kofei, eine indonesische Sprache (SIL-Code)
 Kommunistische Partei Italiens, siehe Partito Comunista Italiano
 Kurpfalz-Internat
 Kuwait Petroleum International
 Kyiv Polytechnic Institute, siehe Nationale Technische Universität „Kiewer Polytechnisches Institut Ihor Sikorskyj“

Abkürzung